Herminio González Otero (Carballino, 19 de marzo de 1940) es un exfutbolista español que se desempeñaba como defensa.

Clubes

Referencias 

Futbolistas de la provincia de Orense
Futbolistas del Real Club Celta de Vigo en los años 1960
Futbolistas del Real Club Celta de Vigo en los años 1970
Futbolistas de la Cultural y Deportiva Leonesa en los años 1970
Nacidos en Carballino